

Biografia 
Ha esordito nel 2005 con la raccolta di racconti La gang dei senzamore, cui è seguito nel 2006 Ti credevo più romantico, storia di un comico dalla fine degli anni ’60 fino ai primi anni duemila. Entrambi sono usciti con Barbera editore. Nel 2019 passa a Minimum fax pubblicando Il Brigatista, in cui racconta in forma romanzata la storia delle Brigate Rosse dal 1969 fino al 1982. Nello stesso anno esce per Albe edizioni Il segreto di Mago Bubù, una favola illustrata dalla vignettista di Repubblica Ellekappa. L’11 marzo 2021 è uscito La seduta spiritica, in cui racconta un episodio controverso della storia d’Italia avvenuto il 2 aprile 1978: l’evocazione degli spiriti da parte di Romano Prodi, Alberto Clò, Mario Baldassarri e altri professori bolognesi per rintracciare Aldo Moro, rapito 17 giorni prima. Il 25 gennaio 2022 è uscito per Mondadori, nella collana Strade blu, il romanzo "Un uomo solo - Le ultime ore di Luigi Tenco" .

Dal 2003 al 2020 ha lavorato come giornalista per Radio Capital. Da inviato ha seguito soprattutto eventi di cronaca: dal terremoto dell’Aquila al naufragio della Costa Concordia passando per il processo di Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher. Nel corso del 2015 è stato inviato a Tunisi per l’attentato al Museo del Bardo, ad Atene per il referendum in Grecia e in Ungheria, Serbia e Croazia per la vicenda dei migranti. Fingendosi un foreign fighter ha inoltre raccontato le procedure per arruolarsi nelle forze curde che combattono l'ISIS.

Dal settembre del 2020 lavora per GEDI Digital. È autore di diversi podcast, fra cui Colpo di Stato – La storia del Golpe Borghese, Moby Prince - Cronaca di un disastro  e Io sono leggenda - Come si diventa Muhammad Alì  disponibili sui siti del Gruppo Gedi, su OnePodcast  e Apple podcast. Il 26 ottobre 2022 è uscito gratuitamente su OnePodcast, Apple podcast e tutte le piattaforme gratuite "Meredith - Il delitto di Perugia"

Opere

Romanzi e racconti 

 La gang dei senzamore, Siena, Barbera editore, 2005. ISBN 88-7899-059-0
 Ti credevo più romantico, Siena, Barbera editore, 2006. ISBN 978-88-7899-117-0
 Il Brigatista, Roma, minimum fax, 2019. ISBN 978-88-338-9047-0
 La seduta spiritica, Roma, minimum fax, 2021. ISBN 978-88-338-9234-4
 Un uomo solo - Le ultime ore di Luigi Tenco, Milano, Mondadori, 2022. ISBN 978-88-04-74625-6

Libri per ragazzi 

 Il segreto di Mago Bubù (con Ellekappa), Milano, Albe edizioni, 2019, ISBN 978-8894888195

Saggi 

 Podcast narrativo - Come si racconta una storia nell'epoca dell'ascolto digitale Milano, Gribaudo, 2022, ISBN 9788858042748

Podcast 

 Colpo di Stato – La storia del Golpe Borghese, 2020 
 Moby Prince – Cronaca di un disastro, 2021
 Vermicino, Italia – La notte della Tv, 2021 
 Impostori, 2021 
 Diaz – Come si fabbrica una prova falsa, 2021
 Fuga dalla Torre Nord - L'11 settembre di Martina, 2021
 1946. Donne al voto - La prima volta delle italiane alle urne, 2021
 Voci da un naufragio - Il disastro della Costa Concordia, 2021
 Io sono leggenda - Come si diventa Muhammad Alì, 2022
 Il morbo di K - La malattia che salvò gli ebrei, 2022
 Italian pop - Storie e personaggi del nostro immaginario, 2022
 Undercover - Nicola Longo, il cacciatore di boss, 2022
 Monaco '72 - Massacro alle Olimpiadi, 2022
 Meredith - Il delitto di Perugia, 2022
 Il mio Gaber - Sandro Luporini racconta il signor G., 2022

Note